Pays-d'en-Haut peut faire référence à :

Géographie

Le Pays-d’en-Haut, région de la Nouvelle-France (1610–1763), au Canada et aux États-Unis actuels.
 Les Pays-d'en-Haut (au  siècle), le nord de la région des Laurentides.
 Les Pays-d'en-Haut, municipalité régionale de comté du Québec (Canada).
 La Réserve naturelle des Pays-d'en-Haut ; l'ensemble de l'aire protégée se trouve dans la ville de Sainte-Adèle dans les Laurentides.

District du Pays-d'Enhaut, l'un des 19 anciens districts du canton de Vaud, en Suisse.
 District de la Riviera-Pays-d'Enhaut, l'un des 10 districts actuels du canton de Vaud, en Suisse.

Télévision 
 Les Belles Histoires des pays d'en haut, téléroman québécois diffusé jusqu'en 1970
 Les Pays d'en haut, une série télévisée québécoise, remake de l'originale

Voir aussi 
 Pays Haut